Le tournoi de tennis du Pays de Galles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute à Newport du 8 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Mappin.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Sue Mappin.

Résultats en simple

Parcours 
Une joueuse est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Newport
Tennis au Royaume-Uni en 1974
Tennis en juillet 1974